Niemcy:
 Schloßsee – jezioro w Bad Endorfie
 Schloßsee – jezioro w Buggenhagen
 Schloßsee – jezioro w Kahl am Main
 Schloßsee – jezioro we Wrangelsburgu

Zobacz też:
 Schlosssee